Tscherwonyj Jar (ukrainisch ; russische Entsprechung Tscherwonnyj Jar/Червонный Яр, dt. „Rote Schlucht“) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Tscherwonyj Jar (Balaklija), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Balaklija
 Tscherwonyj Jar (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Tscherwonyj Jar (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Tscherwonyj Jar (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Tscherwonyj Jar (Pjatychatky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky
 Tscherwonyj Jar (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Tscherwonyj Jar (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Tscherwonyj Jar (Tomakiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka
 Tscherwonyj Jar (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Tscherwonyj Jar (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Tscherwonyj Jar (Kropywnyzkyj), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Tscherwonyj Jar (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Tscherwonyj Jar (Kilija), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kilija
 Tscherwonyj Jar (Ljubaschiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka
 Tscherwonyj Jar (Konotop), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop